The Deacon Outwitted é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido por Henry Lehrman e produzido por Mack Sennett. O filme mudo foi estrelado por Ford Sterling e Mabel Normand.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco